32. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Monachium w dniach 12 – 16 października 1955. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci ZSRR. Udział wzięło 108 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1955 w sporcie